Янтарка обыкновенная () — вид стебельчатоглазых лёгочных улиток рода янтарки из одноимённого семейства.

Внешний вид и строение 

Раковина тонкостенная, остроовальная, полупрозрачная или почти прозрачная. Окраска «янтарная» (от желтоватой и светло-коричневой до серой и зеленовато-белой). Оборотов 3-3,5, реже 4; предпоследний слабовыпуклый, последний сильно вздут; устье овальное. Высота раковины 1,6—2,2 см, ширина 0,8—1,1 см.

Размеры, форма и окраска раковины у разных популяций очень изменчивы, при сходной общей анатомии. По этой причине в конце XIX — начале XX веков было описано большое количество видов и вариететов группы Succinea putris, которые требуют дальнейшего уточнения их статуса.

Распространение 
Вид встречается в Палеарктике (Бельгия, Чехия, Германия, Нидерланды, Польша, Украина, Россия, Словакия, Болгария, Великобритания, Ирландия, Эстония) и Северной Америке (Канада).

Места обитания 

Обыкновенная янтарка обитает во влажных местах — в долинах рек, на сырых лугах, возле пресных водоёмов. Наиболее часто заселяет подстилку и поверхность листьев, однако может также встречаться под стволами и ветвями отмерших деревьев и на их поверхности. Часто ползает по плавающим листьям водных растений, а изредка даже погружается в воду. Нередко встречается в зарослях крапивы; в числе прочих предпочтений — сныть и бодяк полевой.

Жизненный цикл 
Продолжительность жизни янтарки обыкновенной в лабораторных условиях составляет от 13 до 17 месяцев.

Паразиты 

Янтарка обыкновенная является промежуточным хозяином паразитических трематод Leucochloridium paradoxum. Заражённых улиток легко опознать по раздувшимся и напоминающим гусениц стебелькам, окрашенным в яркий (обычно зелёный) цвет, внутри которых находятся спороцисты паразита с пульсирующими отростками. Это позволяет привлечь внимание птиц, в чьих организмах Leucochloridium paradoxum впоследствии размножается. Заражение птицы происходит после того, как она съедает улитку или пораженный стебелёк. Сами улитки заражаются при контакте с помётом заражённых птиц, попадающим на поверхность листьев.

Янтарки также могут быть промежуточными хозяевами личинок мухи Pherbellia punctata и круглого червя Aelurostrongylus falciformis''.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Стебельчатоглазые
Животные, описанные в 1758 году
Моллюски Евразии
Моллюски Северной Америки